3 miejscowości w Polsce: 
 Sokule – wieś w woj. lubelskim, w pow. bialskim, w gminie Drelów
 stacja kolejowa w tej miejscowości
 Sokule – wieś w woj. lubelskim, w pow. radzyńskim, w gminie Kąkolewnica Wschodnia 
 Sokule – wieś w woj. mazowieckim, w pow. żyrardowskim, w gminie Wiskitki